Маюшка — название рек:

Россия 
 Маюшка (приток Паденьги) — река.
 Маюшка (приток Суланды) — река.